Princesensi – abitanti di Princesa Isabel
Princesensi – abitanti di Princesa